Omonville est un toponyme de Normandie :
 Omonville, commune de la Seine-Maritime
 Le Tremblay-Omonville, commune de l'Eure
 Omonville-la-Petite, ancienne commune de la Manche, réunie en 2017 à La Hague

 Omonville-la-Rogue, ancienne commune de la Manche, réunie en 2017 à La Hague
 Omonville-la-Foliot ou la-Folliot, est une ancienne commune de la Manche, réunie en 1812 à Denneville

Voir aussi 

 Toponymie normande
 Saint-Martin-Osmonville, commune de la Seine-Maritime

Homonymie de toponyme